Йо́рген Мё́ллер (; 4 ноября 1873, Оттеруп — 20 ноября 1944, Копенгаген) — датский шахматист, мастер, один из сильнейших шахматистов Дании первой трети XX века, победитель двух турниров северных стран, участник ряда крупных международных соревнований.

Вклад в теорию дебютов 
Много занимался дебютной теорией. Наиболее значительные разработки:
 Атака Мёллера в итальянской партии (1. e4 e5 2. Кf3 Кc6 3. Сc4 Сc5 4. c3 Кf6 5. d4 ed 6. cd Сb4+ 7. Кc3 К:e4 8. 0-0 С:c3 9. d5). Ведет к исключительно острой игре. Опыт применения показал, что при правильной игре черные могут отразить угрозы, но от них требуется делать очень точные ходы. Одна из важнейших партий — Барцаи — Портиш, чемпионат Венгрии, 1969 г.
 Защита Мёллера в испанской партии (1. e4 e5 2. Кf3 Кc6 3. Сb5 a6 4. Сa4 Кf6 5. 0-0 Сc5). Была в дебютном репертуаре чемпиона мира А. А. Алехина, гроссмейстера А. К. Толуша и некоторых других шахматистов. Согласно исследованиям советских теоретиков, защита Мёллера не обещает чёрным равноправной игры.

Спортивные результаты

Примечания

Литература

Ссылки 

 Личная карточка Й. Мёллера на сайте 365Chess

Шахматисты Дании
Шахматные теоретики